7Z steht für:
 Clerget 7Z, 7-Zylinder-Umlaufmotor von Clerget-Blin
 Halcyonair (IATA-Code), ehemalige kapverdische Fluggesellschaft

7z steht für:
 7z, freies Dateiformat zur komprimierten Archivierung von Dateien

Siehe auch:
 7-Zip
 Z7

7Z